Храм на Зевс може да се отнася за:

 Храм на Зевс (Олимпия)
 Храм на Зевс Олимпийски (Дион)
 Храм на Зевс Хипсистос (Дион)